

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szkółki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Szkółki – część wsi Młodzawy Małe w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów